Пирони — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пирони, Блэйк (род. 1995) — американский пловец.
 Пирони, Дидье (1952—1987) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Джузеппе Милези Пирони Ферретти — итальянский куриальный кардинал.